

Lokalizacje

Niemcy 
 Werneck – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Schweinfurt

Osoby 
 Franz von Werneck – austriacki generał
 Tom Werneck – niemiecki autor